Yade ist der Familienname folgender Personen:

 Pape Ndiaga Yade (* 2000), senegalesischer Fußballspieler
 Rama Yade (Ramatoulaye Yade-Zimet; * 1976), französische Politikerin